Акомода́ція — пристосування до чого-небудь (наприклад, до нових житлових умов).

 Акомодація — пристосування суміжних приголосних і голосних звуків один до одного.
 Акомодація у гістології — зміна форми і співвідношення клітин у тканинах у процесі пристосування до змінених умов.
 Акомодація ока — здатність очей пристосовуватися до розглядання предметів на різних відстанях.

Посилання
Акомодація (біологія та медицина)  // ВУЕ